Malloum est un nom de famille tchadien, porté notamment par :

 Bintou Malloum, 1946-2020, femme politique tchadienne ;
 Félix Malloum, 1932-2009, ancien militaire et homme politique tchadien, président de la République du Tchad entre 1975 et 1979.